

Geografia
Regno Unito
Northumberland – contea dell'Inghilterra
Regno di Northumbria – antico regno dell'Inghilterra

Stati Uniti d'America
Northumberland – comune del New Hampshire
Northumberland – comune dello stato di New York
Northumberland – comune della Pennsylvania
Contea di Northumberland – contea della Pennsylvania
Contea di Northumberland – contea della Virginia